MGS steht als Abkürzung für:

 Mars Global Surveyor, eine Raumsonde der NASA zum Mars
 Meldorfer Gelehrtenschule, ein Gymnasium in Schleswig-Holstein
 Metal Gear Solid, ein Videospiel

MgS steht für die chemische Verbindung Magnesiumsulfid.

MGS